Torre del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre del Campo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Torre del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar